

Geografia 
Canada
 Bedford – comune canadese situato nella provincia del Québec
Regno Unito
 Bedford – capoluogo del Bedfordshire
 Bedford – borough del Bedfordshire
Stati Uniti d'America
 Bedford – capoluogo della contea di Lawrence, Indiana
 Bedford – capoluogo della contea di Taylor, Iowa
 Bedford – capoluogo della Contea di Trimble, Kentucky
 Bedford – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Bedford – charter township della contea di Calhoun, Michigan
 Bedford – township della contea di Monroe, Michigan 
 Bedford – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Bedford – città della contea di Westchester, New York
 Bedford – città della contea di Cuyahoga, Ohio
 Bedford – township della contea di Bedford, Pennsylvania
 Bedford – comune statunitense capoluogo della contea di Bedford nello stato della Pennsylvania
 Bedford – città della contea di Tarrant, Texas
 Bedford – capoluogo della contea di Bedford, Virginia
 Bedford – census-designated place della contea di Lincoln, Wyoming
Sudafrica
 Bedford – città della municipalità locale di Nxuba

Persone 
 Maestro di Bedford – anonimo miniatore francese
 Brian Bedford – attore britannico
 David Bedford – musicista britannico
 David Colin Bedford –  atleta britannico
 Mark Bedford – bassista britannico
 Martyn Bedford – scrittore britannico

Trasporti 
 Bedford Vehicles – azienda di veicoli commerciali e militari britannica, controllata dalla Vauxhall Motors
 Bedford MWD -veicolo da trasporto
 Bedford OXA – veicolo corazzato
 Bedford QL – veicolo da trasporto
 Bedford TM – veicolo da trasporto